Liesville-sur-Douve ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Manche in der Region Normandie. Liesville-sur-Douve liegt auf der Halbinsel Cotentin am Ufer des Flusses Douve.

Bevölkerungsentwicklung 

Ort in der Normandie